Puchar świata w piłce wodnej mężczyzn (ang. FINA Water Polo World Cup) – międzynarodowy turniej piłki wodnej organizowany przez Międzynarodową Federację Pływacką (FINA) dla męskich reprezentacji narodowych. Po raz pierwszy wystartowały w 1979 roku w Rijece i Belgradzie i uczestniczyły w nim 8 męskich drużyn. Od 2002 rozgrywki odbywają się regularnie co cztery lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła męska reprezentacja Węgier.

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 14 drużyn. Liderem klasyfikacji są Węgry, które zdobyły złote medale mistrzostw 4 razy.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Pływackiej (FINA) 

!